Тарасовщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Тарасовщина — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Украина 
 Тарасовщина — село в Вышгородском районе Киевской области.